Retzer ist der Name folgender Personen:

 Arnold Retzer (* 1952), deutscher Mediziner und Psychotherapeut
 Christian Retzer (* 1982), deutscher Eishockeyspieler
 Joseph Friedrich von Retzer (1754–1824), österreichischer Schriftsteller
 Ken Retzer (1934–2020), US-amerikanischer Baseballspieler
 Olivia Retzer (* 1981), deutsche Filmeditorin
 Otto Retzer (* 1945), österreichisch-deutscher Regisseur
 Raoul Retzer (1919–1974), österreichischer Schauspieler
 Stephan Retzer (* 1976), deutscher Eishockeyspieler
 Wugg Retzer (1905–1984), deutscher Journalist und Schriftsteller

Siehe auch
 Rezar